Robert Lucas – un economista statunitense, che ha vinto un Premio Nobel per l'economia;
 Robert Lucas – un governatore dello Stato statunitense dell'Ohio, vissuto nel XIX secolo e coinvolto nella Guerra di Toledo.